Нижче наведено список 895 муніципалітетів департаменту Па-де-Кале.

Па-де-Кале

Па-де-Кале